Fire and Ice kan syfta på:

Musik
Fire and Ice (musikalbum) – ett album från 1992 av Yngwie Malmsteen

Film
Fire and Ice (film, 1983) – en film från 1983

Spel
Fire and Ice (dikt) – en dikt av den amerikanske poeten Robert Frost
Fire and Ice (datorspel) – spel utvecklat av Graftgold 1992 för Amiga
Fire 'n Ice – spel utvecklat av Tecmo 1993 för NES, svensk titel Solomon's Key II.